Селени́ты (от селен и суф. -ит) — группа химических соединений, соли селенистой кислоты H2SeO3, одной из двух основных оксикислот селена. Образуются в результате реакций нейтрализации кислоты щелочей или сплавлением с оксидами металлов.

Примеры 
 Селенит кобальта(II)
 Селенит магния
 Селенит марганца
 Селенит меди(II)
 Селенит неодима(III)
 Селенит олова(IV)
 Селенит свинца(II)
Селениты